Antoine Banès est notamment porté par :
 Antoine Banès (1794-1865), administrateur de sociétés ;
 Antoine Banès (1856-1924), compositeur français.